13-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив у Києві з 19 грудня 1944 року по 6 січня 1945 року.

Загальна інформація про турнір 
У чемпіонаті за коловою системою взяли участь 13 шахістів.
Набравши 10 очок із 12 можливих (+9-1=2) чемпіоном України став 33-річний киянин Борис Гольденов.
Із 78 зіграних на турнірі партій — 50 закінчилися перемогою однієї зі сторін (64,1 %), а 28 партій завершилися внічию.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Таблиця чемпіонату

1944 у шахах
1944 в Україні
Чемпіонати УРСР із шахів